Övningsflygplan var en benämning som det svenska Flygvapnet och dess föregångare använde under 1920- och 1930-talen för flygplan som var avsedda för ytterligare flygträning efter den grundläggande flygutbildningen. Övningsflygplanen kunde användas för mer avancerad flygning än de skolflygplan som blivande piloter först fick flyga med. Övningsflygplanen betecknades Ö, med Ö 1 som första flygplanstyp med beteckningen (infört 1920) och Ö 9 som det sista (infört 1932).

Från mitten av 1930-talet har ingen skillnad gjorts på övningsflygplan och skolflygplan, utan alla flygplan som är avsedda för flygutbildning (grundläggande eller mer avancerad) benämns skolflygplan med beteckningen Sk.

Se även 
 Lista över Försvarsmaktens flygplan#Övningsflygplan

Källor 

Skolflygplan